Ачикула́к — село в Нефтекумском городском округе Ставропольского края России.

Название 
От  — «горький» и кулак — «балка, ущелье».

Ногайское название Ашыкулак означает «горькая балка»: «ашы» — горький, «кулак» — балка. Топоним связан с тем местом — балкой, где протекает ручей Горькая Балка. В летний период берега балки покрываются солью. Отсюда и второе название местности — Шалаш, где «шал» можно перевести как «седой», а «ашы» — «горькая балка».

Также встречалось название «Ставка Ачикулак».

География 
Расположено в северо-западной части Ногайской степи, на реке Горькая Балка.

Расстояние до краевого центра: 260 км.

Расстояние до районного центра: 30 км.

История 
В 1830 году основана Ачикулакская ставка — место пребывания пристава Ачикулак-Джембулуковского приставства в составе Ставропольской губернии, населённого ногайцами.

В 1860 году в Ачикулаке был открыт первый постоялый дом («кунацкий дом»). В 1869 году открылась школа с преподаванием русского и ногайского языков, ставшая первой светской школой в регионе.

В 1898 году была заложена «Казённая шелюговая и осокоревая плантация по успокоению песков», положившая начало степному лесоразведению на Северном Кавказе.

В 1904 году была сооружена первая артезианская скважина, в 1906 году открыта больница, в 1908 году — библиотека.

14 сентября 1918 года образован Ачикулакский сельский совет.

С 1920 по 1965 год Ачикулак являлся административным центром Ачикулакского района, входившего в разные годы в состав Дагестанской АССР, Орджоникидзевского края, Ставропольского края, Грозненской области.

В 1923 году была организована первая сельхозартель «Слава труду», председателем которой стал Никитин Пётр Николаевич. Создана первая комсомольская ячейка, в которую вошли 7 человек.

По данным переписи 1926 года в ставке Ачикулак числилось 508 хозяйств с населением 2035 человек (1009 мужчин и 1026 женщин), из них — 1881 русских и 154 прочих. По состоянию на 1 октября 1929 года здесь располагались: школа; районная больница на 25 коек с амбулаторией; ветеринарный пункт; агрономический пункт с тремя агрономами, обслуживающий весь район; потребительское общество; сельскохозяйственное кредитное и животноводческое товарищества; почтово-телеграфное отделение.

В 1929 году началась коллективизация в районе, в селе Ачикулак образовался первый колхоз с названием «Хлебороб». Перед войной он разделился на колхоз им. Чапаева и колхоз им. Чкалова. Первым председателем колхоза был Ямпольский Сергей Иванович.

В 1930 году образована Ачикулакская машинно-тракторная станция, которая вместе Каясулинской МТС ежегодно обрабатывала 131 128 гектаров земли.

11 января 1943 года группа войск под командованием генерал-лейтенанта И. И. Масленникова в результате упорных боев освободила Ачикулак от немецко-фашистких войск.

Была башня для воды, но в 1968 году была разрушена.

До 2017 года село  образовывало упразднённое сельское поселение село Ачикулак.

Постановлением Губернатора Ставропольского края от 20 апреля 2020 года № 160 селу Ачикулак присвоено почётное звание «Населённый пункт воинской доблести».

Население 

 Гендерный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали 2862 мужчины (46,92 %) и 3238 женщин (53,08 %).

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Упразднённое сельское поселение Село Ачикулак 
В 2017 году муниципальные образования Нефтекумского района были объединены в Нефтекумский городской округ.

 Главы администрации
 Дмитрий Николаевич Сокуренко
 с 14 сентября 2014 года — Евгений Викторович Юхненко

Инфраструктура 
 Дом культуры. Открыт 24 октября 1960 года
 Библиотека
 Больница
 Научно-исследовательская лесная опытная станция

Образование 
 Детский сад № 12 «Дюймовочка». Открыт 12 марта 1943 года
 Детский сад № 13 «Колосок»
 Средняя общеобразовательная школа № 10. Открыта 20 сентября 1908 года
 Детская музыкальная школа. Открыта 1 сентября 1960 года
 Художественная школа

Экономика 
 Предприятия сельского хозяйства
 Агрофирма «Восток-1». Образована 1 декабря 1957 года как овцесовхоз «Ачикулакский»
 Отделение № 7908/002 Сбербанка. Открыто в 1 января 1947 года

Религия 
 Храм Святителя и Чудотворца Николая

Кладбища 
В границах посёлка расположены 3 кладбища: общественное открытое (137 430 м²), вероисповедальное закрытое (10 700 м²) и вероисповедальное открытое .

Памятники 
 Могила коммунистки В. П. Быченко, расстрелянной фашистами
 Братская могила 5 советских воинов, погибших в борьбе с фашистами
 Могила лётчика Чипирова, погибшего в бою с фашистами. 1942, 1965 года
 Братская могила 235 советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. 1942—1943, 1966 года
 Братская могила 3 советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. 1942, 1967 года
 Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Нефтекумск. Ру: Ачикулак
 

Упразднённые муниципальные образования Нефтекумского района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году
Населённые пункты Нефтекумского района